Geografia:
 Phillips (Maine), localitat estatunidenca
 Phillips (Nebraska), localitat estatunidenca
 Phillips (Oklahoma), localitat estatunidenca
 Phillips (Wisconsin), localitat estatunidenca
 Doctor Phillips, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida
 Biografies:
 George Phillips Bond (1825 - 1865), astrònom estatunidenc
 Howard Phillips Lovecraft, escriptor estatunidenc de relats d'horror, fantasia i ciència-ficció
 Lou Diamond Phillips, actor estatunidenc de cinema i televisió
 Richard Phillips Feynman (Nova York, 1918 - Los Angeles, 1988) físic estatunidenc
 Samuel Phillips Huntington (Ciutat de Nova York, 1927 - Martha's Vineyard, 2008), professor de Ciències Polítiques
 Shaun Wright-Phillips (Greenwich, Londres, 1981), futbolista professional anglès d'ascendència jamaicana i grenadina
 William Daniel Phillips (Wilkes-Barre, 1948), físic i professor universitari estatunidenc
 Miscel·lània:
 Phillips (constructor), constructor estatunidenc de cotxes de competició
 Retrat d'Ana Phillips, pintura a l'oli realitzada per Pelegrí Clavé el 1850
 Dic-dic de Phillips (Madoqua saltiana), petit antílop de l'est d'Àfrica

 Vegeu també: Philips, companyia neerlandesa de productes electrònics